Sarg kan avse:

 Sarg (bandy) – kanten runt en  bandyplan
 Sarg (båt) – kanten på en båt
 Sarg (ishockey) – kanten runt en ishockeyrink
 Sarg (gitarr) – den rundade kanten mellan lock och botten
 Sarg (violin) – den rundade kanten mellan lock och botten 
 Kantlist